Соревнования в индивидуальной гонке преследования по велоспорту среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 15 и 16 августа. Приняли участие 18 спортсменов из 12 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Квалификация

Первый раунд

Гонка за третье место

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр